La Lega Nazionale B 1977-1978, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria del Nordstern Basilea.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1978-1979.
      Retrocesso in Prima Lega 1978-1979.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Nordstern Basilea e Chiasso promosse in Lega Nazionale A.
 Gossau e Bulle retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977-1978